Susset ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Susset (1929–2013), deutscher Politiker (CDU), Landwirt und Weingärtner; von 1969 bis 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages
 Franz Susset (1932–2023), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Landrat des Hohenlohekreises
 Oswald Susset (1860–1945), württembergischer Oberamtmann und Regierungsrat